Um círio é uma peregrinação de crentes de uma determinada localidade que se deslocam, em regra anualmente, a um santuário seguindo um ritual próprio.

Origem do nome
O nome tem origem na grande vela de cera que era acesa no início das cerimónias no local da peregrinação.

Alguns círios de Portugal
Círio de Nossa Senhora da Atalaia;
Círio de Nossa Senhora do Cabo Espichel;
Círio de Nossa Senhora da Nazaré;
Círio da Prata Grande.

Alguns círios do Brasil
Círio de Nossa Senhora da Nazaré (Belém);
Círio de Nossa Senhora da Conceição (Santarém, Pará).

Festividades da Igreja Católica